Sankt Veit, en français Saint Guy, peut désigner :

Neumarkt-Sankt Veit, Bavière
 Abbaye de Sankt Veit

Sankt Veit an der Glan, Carinthie
 District de Sankt Veit an der Glan
 Sankt Veit an der Gölsen, Basse-Autriche
 Sankt Veit im Pongau, Salzbourg
 Sankt Veit am Vogau, Styrie
 Sankt Veit in Defereggen, Tyrol
 Sankt Veit im Innkreis, Haute-Autriche
 Sankt Veit im Mühlkreis, Haute-Autriche
 Ober Sankt Veit et Unter Sankt Veit (dans l'arrondissement viennois de Hietzing), désignés anciennement sous le nom de Sankt Veit an der Wien.